een groot aantal gemeenten in Tsjechië:
 Nová Ves (okres Brno-venkov), gemeente in okres Brno-venkov
 Nová Ves (okres Domažlice), gemeente in okres Domažlice
 Nová Ves (okres Liberec), gemeente in okres Liberec
 Nová Ves (okres Louny), gemeente in okres Louny
 Nová Ves (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Nová Ves (okres Plzeň-jih), gemeente in okres Plzeň-jih
 Nová Ves (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ
 Nová Ves (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov
 Nová Ves (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice
 Nová Ves (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč
 Nová Ves (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Nová Ves (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice
 Nová Ves (okres Český Krumlov), gemeente in okres Český Krumlov
 Nová Ves I, gemeente in okres Kolín
 Nová Ves u Bakova, gemeente in okres Mladá Boleslav
 Nová Ves (Litovel), een dorp en stadsdeel van de Litovel
 Nová Ves (Slowakije), een gemeente in Slowakije